Il fantasma della felicità – film del 1915 diretto da Ugo Falena 
Il fantasma della felicità (Phantome des Glücks) – film del 1930 diretto da Reinhold Schünzel